Coca-Cola Bottling Company Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Coca-Cola Bottling Company Building (Quincy, Illinois), NRHP-ID: 97000032
 Coca-Cola Bottling Company Building (Columbia, Missouri), NRHP-ID: 06000043